Пауль Козлицек (; 22 июля 1937, Вена— 26 ноября 1999, Севилья) — австрийский футболист, нападающий.

Клубная карьера 
В профессиональном футболе дебютировал в 1955 году выступлениями за клуб «Ваккер», в котором провел четыре сезона, приняв участие в 100 матчах чемпионата. В составе венского «Ваккера» был одним из лучших бомбардиров команды, имея среднюю результативность на уровне 0,68 гола за игру первенства.

Своей игрой за эту команду привлек внимание представителей тренерского штаба клуба «ЛАСК», к составу которого присоединился в 1959 году. Сыграл за команду из Линца следующие шесть сезонов своей игровой карьеры. В новом клубе также был среди лучших голеадоров, отличаясь забитым голом в среднем почти в каждой третьей игре чемпионата.

В 1965 году вернулся в «Ваккер», за который отыграл 6 сезонов. Завершил профессиональную карьеру футболиста выступлениями за эту команду в 1971 году.

Карьера в сборной 
В 1956 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Австрии. В течение карьеры в национальной команде, которая длилась 7 лет, провел за главную команду страны 14 матчей, забив 1 гол.

В составе сборной был участником чемпионата мира 1958 года в Швеции.

Достижения 
 Чемпион австрийской Штатслиги (2): 1964/65, 1965/66

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Austria Wien archive 
Статистика выступлений на сайте national-football-teams.com 
 

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК ЛАСК
Игроки ФК «Ваккер» Вена
Игроки ФК «Адмира»